Unnao (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Unnao (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Unnao